

Patronyme 

 Amanda Strydom (1956-), chanteuse et auteure de chansons sud-africaine.
 Hannes Strydom (1965-), joueur sud-africain de rugby à XV.
 Louis Strydom (1980-), joueur sud-africain de rugby à XV.
 Popeye Strydom (1932-2001), joueur sud-africain de rugby à XV.

Voir aussi 
 Johannes Strijdom (1893-1958), avocat et homme d'État sud-africain.
 Gouvernement Strijdom